Епархия Орана — одноимённые епархии Римско-Католической Церкви.

 Епархия Орана — епархия в Алжире, входит в митрополию Алжира;
 Епархия Орана — епархия в Аргентине, входит в митрополию Сальты.